2 miejscowości w Polsce: 
 Okołowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Pabianice 
 Okołowice – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol